Een verkeersweg:
 N611 (België)
 N611 (Frankrijk)
 N611a (Frankrijk)
 N-611 (Spanje)